В Республике Сербской 64 общины (муниципалитета), в том числе 57 собственно общин () и 7 городов или городских общин (): град Баня-Лука, град Биелина, град Добой, град Зворник, град Приедор, град Требине, град Источно-Сараево, последний из которых, в свою очередь, включает 6 общин (Источна-Илиджа, Источно-Ново-Сараево, Источни-Стари-Град, Трново, Пале, Соколац).

Они распределены согласно территориальному плану до 2015 года по 6 регионам.
	
Список муниципалитетов (общин и городских общин) с данными о численности населения и численности населения их административных центров по переписям 1991 и 2013 годов:

Карта

Примечания

Литература